Amerikában először 2004. október 22-én sugározta a Cartoon Network.

Cselekmény 

Hector Con Carne elégedetlen Boskovval, mert mindent ostobán csinál és mindent elbénáz, ezért elhatározza, hogy kiképezteti Heg Tábornokkal. Fondor doktornő úgy dönt, hogy hastánccal és testmozgással gondoskodik átneveléséről, de Hectort nem győzik meg módszerei, ezért Heg tábornokot bízza meg azzal, aki átneveli Boskovot, amit örömmel elfogad. A Heg Tábornok-féle kiképzés azonban csak annyiból áll, hogy Boskovot leülteti egy tévé elé, és a Pindúr pandúrokat vetíti neki harc közben. Ettől valamilyen csoda folytán Boskov izompacsirtává válik, de egyben agresszívvé is. Con Carnéékat megtámadják a kommandósok, ezért Boskov felveszi ellenük a harcot. De mivel nagyon erőszakos lett a kiképzés során, kitöri az agytartályt a fején, amiben Hector agya van, és az aggyal kezdi szétütni az ellenséget. Con Carne megsérül az ütközet során és elege lesz az immáron izomtömeggé vált medvéből. Ki adja a parancsot, hogy állítsák vissza Boskovot eredeti lomha állapotába. A doktornő és Heg Tábornok meg is teszik ezt, Con Carne nagy megelégedésére.

Vendégszerep 
Az epizódban Sziporka, Puszedli és Csuporka is feltűnik a Pindúr pandúrok című rajzfilmsorozatból, miközben Boskov nézi a tévét a „kiképzésén”.

Gonosz Con Carne